A sásvári Lengyel család, egy mára kihalt Ugocsa vármegyei nemesi család.

A család története
Ugocsa vármegyében a kihalt ősrégi nemesi Sásváry családnak egyik ága vagy egyik tagja élt Lengyel nevezettel, nevezetesen Sásvári Lengyel Jakab 1442-ben ugocsai alispán volt.

Jegyzetek

Magyar történelmi családok
Ugocsa vármegye